Schneidermann, Schneiderman (en yiddish Shnayderman ou Shneyderman) est un patronyme d'origine germanique composé de Schneider « tailleur » et Mann « homme » ou « personne ».

 Daniel Schneidermann, journaliste français
 Eric Schneiderman, homme politique, avocat et procureur américain
 George Schneiderman, (1894-1964), directeur de la photographie américain.
 Helene Schneiderman, une mezzo-soprano américaine
 Rose Schneiderman (1882-1972), suffragette américaine

Notes et références 

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme juif
Homonymie de patronyme